Devika Strooker (1963-), actrice néerlandaise.
 Shireen Strooker (1935-2018), actrice, réalisatrice et productrice néerlandaise.